Pobrđani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Donji Vakuf
 Pobrđani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kostajnica
 Pobrđani – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kozarska Dubica
 Pobrđani – wieś w Chorwacji, w żupanii bielowarsko-bilogorskiej, w mieście Čazma
 Pobrđani – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Sunja
 Pobrđani Vojakovački – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w mieście Križevci